Тюлени — общее название двух семейств ластоногих млекопитающих:
 Настоящие тюлени
 Ушастые тюлени (ближе к моржам, чем к настоящим тюленям)

А также:
 «Тюлень» — подводная лодка Российской Империи типа «Морж».

См. также 
 Тюлений